John Dyson ist der Name folgender Personen:

* John Dyson (Rugbyspieler) (1866–1909), britischer Rugbyspieler
 John Dyson (Richter) (* 1943), britischer Jurist
 John Dyson (Musiker) (* 1948), britischer Musiker, Mitglied von Wavestar 
 John Dyson (Publizist), neuseeländischer Publizist 
 John Dyson (Cricketspieler) (* 1954), australischer Cricketspieler